Тур Финистера () — шоссейная однодневная велогонка по дорогам французского департамента Финистер.

История 
Первый выпуск гонки состоялся в 1986 году. До 2000 года однодневка проводилась только среди любителей, после чего получила статус профессиональной гонки. 

В 2005 году гонка становится частью календаря Европейского тура UCI (с категорией 1.1), а в 2007 году — Велошоссейного кубка Франции. 

Старт и финиш гонки расположены в городе Кемпер.

Призёры

Рекорд побед

По странам

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Финистера на FirstCycling
 
 
 
 

Велогонки во Франции
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1986 года